

Студийные альбомы 
 Force the Hand of Chance (1982)
 Themes (1982)
 Dreams Less Sweet (1983)
 Pagan Day (1984)
 Those Who Do Not (1984)
 Themes 2 (1985)
 Mouth of the Night (1985)
 Themes 3 (1986)
 Allegory and Self (1988)
 Kondole (1989)
 At Stockholm (1990)
 Towards Thee Infinite Beat (1990)
 Direction ov Travel (1991)
 Cold Dark Matter (1992)
 Peak Hour (1993)
 A Hollow Cost (1994)
 AL — OR — AL (1994)
 Electric Newspaper Issue One (1994)
 Cathedral Engine (1994)
 Sugarmorphoses (1994)
 Electric Newspaper Issue Two (1995)
 Breathe (1995)
 Electric Newspaper Issue Three (1995)
 Trip/Reset (1996)
 Hell Is Invisible… Heaven Is Her/e (2007)
 Mr. Alien Brain vs. the Skinwalkers (2008)
 Snakes (2014)
 Alienist (2016)

Альбомы ремиксов 
 Beyond Thee Infinite Beat (Ravemaster Mixes) (1990)
 Ultrahouse The L.A. Connection (1991)
 Ultradrug (1994)
 Cold Blue Torch (1996)

Синглы и EP 
 Just Drifting (1982)
 The Orchids (1983)
 White Nights (1983)
 The Orchids / White Nights (1983)
 Unclean (1984)
 Roman P. — Psychic T.V. & The Temple Of Psychick Youth (1984)
 Godstar (1984)
 The Magickal Mystery D Tour EP (1986)
 Magick Defends Itself (1986)
 Tune In (Turn On The Acid House) (1988)
 Love War Riot (1989)
 Je T’Aime — Mistress Mix And Psychic TV (1989)
 Beyond Thee Infinite Beat (Ravemaster Mixes) (1990)
 I.C. Water (1990)
 Ultrahouse (The Twelve Inch Mixes) — Psychic TV Presents Homeboy Posse / Adam & Eve (1991)
 Re-Mind (1993)
 Tribal (Drum Club Remixes) (1994)
 Trip (1995)
 Snowflake / Illusive (2002)
 Alien Brain Vs. Maggot Brain (2010)
 Flores Monstrosi E.P. — Psychic TV / K.I.M. (2003)
 Thank You (2011)
 Mother Sky Vs Alien Sky (2011)
 Pirate Tape (2012)
 Silver Sundown Machine Vs. Alien Lightning Meat Machine (2012)
 Silver Sundown (2013)
 Greyhounds Of The Future b/w Alien Lightning Meat Machine Part II (2013)
 1987 — Thee Last Recordings From The Sheffield Mission (2013)
 LA Angel (2014)
 Alien Be-In (2015)
 In The Shadow Of The Sun (2017)

Компиляции 
 Thee City Ov Tokyo / Thee City Ov New York (1990)
 Temporary Temple & Atonal (1993)
 Splinter Test 1 (1993)
 Splinter Test 2 (1993)
 Hex Sex · The Singles — Pt. One (1994)
 Mein*Goett*In*Gen (1994)
 Beauty From Thee Beast — Thee Best Ov Psychic TV And Genesis P. Orridge (1995)
 Sirens (1995)
 God Star: The Singles — Pt. Two (1995)
 «Origin Of The Species» A Supply Of Two Tablets Of Acid (1998)
 Were You Ever Bullied At School… Do You Want Revenge? (1999)
 Best Ov: Time’s Up (1999)
 «Origin Of The Species» Volume Too! A Second Supply Of Two Tablets Of Acid (1999)
 14 Acid Temple Greats (2002)
 «Origin Of The Species» Volume III (The Final Supply Of Two Tablets Of Acid) (2002)
 Godstar: Thee Director’s Cut (2004)
 Themes (2011)
 PTV3 USB Stick (2014)

Концертные альбомы 
 N.Y. Scum (1984)
 Descending (1984)
 Temporary Temple (1984)
 Live in Paris (1986)
 Live in Tokyo (1986)
 Live In Heaven (1986)
 Live in Glasgow (1987)
 Live in Gottingen (1987)
 Live in Toronto (1987)
 Live in Reykjavik (1987)
 Live en Suisse (1987)
 Live At The Mardi Gras (1988)
 Live at Thee Circus (1988)
 Album 10 (1988)
 A Real Swedish Live Show (1989)
 Live at Thee Pyramid (1989)
 Live at Thee Ritz (1989)
 Live at the Berlin Wall Part One (1990)
 Live at the Berlin Wall Part Two (1990)
 Live in Bregenz (1990)
 Live in Thee Mean Fiddler (2003)
 Live in Europa I (2003)
 Live in Thee East Village (2003)
 Live In Thee Subterrania (2003)
 Live in Russia (2006)
 Live In Basildon (2011)
 Paramartha (2012)
 Ov Power (2012)
 Batschkapp (2012)
 Live At Thee Marquee (2013)
 Thee Fabulous Feast Ov Flowering Light (2013)
 Haçienda (2013)
 Live In Kyiv (2018)
 The Evening Sun Turns Crimson (2019)

Другое 
 Berlin Atonal Vol. 1 — Psychic TV / Z,ev (1984)
 Berlin Atonal Vol. 2 — Psychic TV / La Loora (1984)
 E-Lusive — Column One & Psychic TV (1997)
 B.K. Scum — Psychic TV, Star Eyes & Dust La Rock (2011)
 Fishscales Falling: A Smorgasbord Ov Delights — Mixtape Volume 1 (2016)
 Fishscales Falling: A Smorgasbord Ov Delights — Mixtape Volume 2 (2017)
 First Transmission (2020)

Видео 
 First Transmission (1982)
 Le Edad D’Oro (1985)
 Hyperdelia (1986)
 Listen Today… (1986)
 8 Transmissions 8 (1988)
 Joy (1989)
 Live In Berlin (1990)
 Live In Pittsburgh 6 17 90 (1990)
 Maple Syrup (1991)
 Black (1994)
 Beauty From Thee Beast (1995)
 Dream Exposure (1996)
 Time’s Up Live (2001)
 Black Joy (2003)
 Live At Thee Coral Room — NYC, December 05, 2003 (2004)
 Thee Psychick Videos (2009)

External links 
 
 

Дискографии Великобритании